Dungs ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Dungs (1898–1949), deutscher Theologe
 John Dungs († 2014), nigerianischer Politiker
 Karl Dungs (1901–1972), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Dung